Ein Mastzelltumor ist 
ein Erscheinungsbild der Mastozytose beim Menschen
ein häufiger Tumor bei Hunden; siehe Mastzelltumor des Hundes